Hunsrück steht für:
 Hunsrück, Mittelgebirge in Deutschland
 Hunsrück (Kellerwald), Berg in Nordhessen
 Hunsrück (Steinau), Gehöftgruppe in Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 (10254) Hunsrück, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hundsrück (Einöde)
 Hundsruck
 Hundsrücken
 Hondsrug
 Hunnesrück